Флаг Республики Конго
 Флаг Демократической Республики Конго